Озджан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озджан, Беркай (род. 1998) — турецкий и немецкий футболист.
 Озджан, Газанфер (1931—2009) — турецкий актёр.
 Озджан, Дженк (род. 1974) — турецкий футбольный тренер.
 Озджан, Рамазан (род. 1984) — австрийский футболист турецкого происхождения.
 Озджан, Салих (род. 1998) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Озджан, Сюмейе (род. 1992) — турецкая паралимпийская легкоатлетка и голболистка (класс B1), чемпионка Паралимпийских игр 2016 года по голболу в составе сборной Турции.
 Озджан, Ясин (род. 2006) — турецкий футболист.

См. также 
 Альпер, Озджан (род. 1975) — турецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Пурчу, Озджан (род. 1977) — турецкий политик.